Скоггинс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Скоггинс, Дженнифер (более известна под фамилией Пейдж; род. 1973) — американская певица, автор песен и актриса.
 Скоггинс, Трэйси (род. 1953) — американская актриса.